Ай-ди (кит. 哀帝; 27 сентября 892 — 26 марта 908) — последний император династии Тан, правивший в 904—907 годах.

Родился 27 сентября 892 года в семье императора Чжао-цзуна. В 897 году стал князем Хуэй. При рождении его назвали Цзо. После гибели своего отца он сменил имя на Ли Чу. Его посмертное имя было Ай-ди.

Фактически не правил самостоятельно — во главе государства находился чэнсян (канцлер) Чжу Вэнь (будущий император Тай-цзу) вместе с влиятельными цзедуши (военными губернаторами провинций). В 905 году были казнены либо покончили с собой по приказу сверху многие влиятельные придворные сановники. После этого влияние Чжу Вэня ещё более возросло. В конце концов он отстранил в 907 году Ай-ди от власти и отправил в город Лоян, заставив принять тогда же вместо титула императора титул князя Цзиинь. Уже в 908 году бывший император был отравлен по приказу Чжу Вэня, который объявил о создании собственной династии, получившей название Поздняя Лян.

Библиография 
 Rainer Hoffmann, Qiuhua Hu: China. Seine Geschichte von den Anfängen bis zum Ende der Kaiserzeit. Rombach, Freiburg 2007, ISBN 978-3793094999.

Примечания 

Императоры династии Тан
Отравленные монархи
Монархи, убитые в X веке
Убитые китайские императоры